La palabra Kaufman es una variante de la alemana Kaufmann que significa comerciante o mercader, como apellido puede hacer referencia a:

 Alan S. Kaufman  (n. 1944), psicólogo estadounidense
 Alejandro Kaufman, crítico cultural argentino;
 Andy Kaufman (1949-1984), actor, comediante estadounidense;
 Benjamin Kaufman  o Ben Kaufman  (n. 1962), psicólogo clínico;
 Bob Kaufman (1925-1986), poeta estadounidense;
 Boris Kaufman (1897-1980), fotógrafo y cineasta estadounidense;
 Bruria Kaufman  (n. 1918), físico teórico israelí;
 Charles Stuart Kaufman  guionista estadounidense;
 Charlie Kaufman, guionista de cine estadounidense;
 David Spangler Kaufman (1813-1851), político estadounidense (Texas)
 Denis Abramovich Kaufman (1896-1954) pionero del cine soviético, (ver Dziga Vertov);
 Diana Kaufman , actriz;
 Elżbieta Kaufman-Suszko (n.1948) , activista y estadista polaca;
 George Simon Kaufman o George S. Kaufman (1889 - 1961), dramaturgo, director, productor y crítico de teatro estadounidense ; 
 Gerald Kaufman  (1930), político británico;
 Henry Kaufman (nacido en 1927), economista estadounidense;
 Irving Kaufman (1910 - 1992), juez estadounidense,  famoso por su sentencia de muerte a los Rosenberg;
 James C. Kaufman (n. 1974), psicólogo estadounidense;
 Jiri Kaufman  (n. 1979), futbolista checo;
 Josef Kaufman  (nacido en 1984), futbolista checo;
 Larry Kaufman  (n. 1947), jugador de ajedrez estadounidense;
 Laura Kaufman, bióloga y genetista polaca;
 Leo Kaufman (fl. 1987), botánico; 
 Leonard B. Kaufman (1924-2009), productor de televisión estadounidense;
 Lloyd Kaufman (n. 1945), cineasta actor, director, productor,   estadounidense, fundador del  Troma Entertainment;
 Mijail Kaufman  o  Mikhail Kaufman, cineasta soviético;
 Millard Kaufman (1917-2009), escritor estadounidense;
 Moisés Kaufman (n. 1963 ), dramaturgo y escritor venezolano;
 Murray Kaufman (1922-1982),  DJ y productor de música estadounidense;
 Nadeen L. Kaufman (n. 1945), psicólogo estadounidense;
 Nikolai Kaufman (nacido en 1925), etnomusicólogo, compositor y folclorista búlgaro;
 Philip Kaufman (n.1936), guionista y director de cine estadounidense;
 Stefan Kaufman (1894-1994)  ingeniero polaco, profesor de la Universidad Tecnológica de Silesia ;
 Sue Kaufman (1926 - 1977), escritora estadounidense;
 Ted Kaufman (1939), político estadounidense;
 Terrence Kaufman, lingüista estadounidense;
 Theodore Kaufman Newman (1910-1980), empresario y escritor estadounidense;
 William E. Kaufman  , rabino estadounidense.
 MIchelle P. Kaufman,  (1999), actriz.

Toponimia (a partir del apellido existen algunos lugares que llevan este  nombre) 
 El condado de Kaufman , distrito de Texas;
 Kaufman (Texas) , ciudad en Texas.